Сабинин — фамилия.
Известные носители:
 Сабинин, Анатолий Христофорович (1850—1907) — врач-писатель.
 Сабинин, Виталий Иосифович (1883—1905) — революционер, один из организаторов подпольных типографий, нелегал, член штаба по руководству восстанием 1905 года.
 Сабинин, Владимир Александрович (настоящая фамилия Собакин; 1885—1930) — русский артист эстрады, оперы и оперетты.
 Сабинин, Григорий Харлампиевич (1884—1968) — учёный в области аэродинамики, Заслуженный деятель науки и техники РСФСР.
 Сабинин, Дмитрий Анатольевич (1889—1951) — советский ботаник, физиолог растений.
 Сабинин, Евгений Николаевич (1919—2005) — советский государственный и хозяйственный деятель.
 Сабинин, Егор Фёдорович (1833—1909) — математик.
 Сабинин, Лев Васильевич (1932—2004) — советский, российский математик, профессор УДН.
 Сабинин, Михаил Павлович, Геброн (1845?—1900) — историк грузинской церкви.
 
 Сабинин, Стефан Карпович (1789—1863) — протоиерей, историк-библеист, филолог, богослов.

 Сабинина, Марина Дмитриевна (1917—2000) — советский музыковед.
 Сабинина, Марфа Степановна (1831—1892) — общественная деятельница, музыкант.